Carthalon est un nom carthaginois. Il peut désigner :

 Carthalon (magistrat) vivant dans la deuxième moitié du 
 Carthalon (général) un général carthaginois du  ayant combattu lors de la première guerre punique
 Carthalon (officier d'Hannibal) ayant combattu lors de la deuxième guerre punique